Асевес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Асевес, Даниэль (род. 1964) — мексиканский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Асевес, Хесус — человек, страдающий редкой аномалией волосяного покрова — гипертрихозом.